Leite é um sobrenome português. Pode se referir a:

 Ricardo Izecson dos Santos Leite, mais conhecido como Kaká, jogador brasileiro de futebol.
 Rodrigo Ifrano dos Santos Leite, mais conhecido como Digão, jogador brasileiro de futebol e irmão mais novo de Kaká.
 Adriano Leite Ribeiro, mais conhecido como Adriano, jogador brasileiro de futebol.
 José Leite Lopes, físico brasileiro.
 Cláudia Leitte, cantora brasileira.
 Guilherme Leite, ator português
 Letieres Leite, músico, educador, compositor e arranjador brasileiro

Desambiguações de sobrenomes